15 vaixells de la Royal Navy han tingut el nom HMS Enterprise (o HMS Enterprize):

 HMS Enterprise (1705) enfonsat el 1707 .
 HMS Enterprise (1709) venut el 1749.
 HMS Liverpool (1741), reanomenat Enterprise.
 HMS Enterprize (1743) capturat als espanyols el 1743. Venut el 1748 a Menorca.
 HMS Enterprise trencat el 1771.
 HMS Enterprise (1774) trencat el 1807.
 HMS Enterprize (1775) capturat pels estatunidencs el 1775.
 HMS Enterprise venut el 1816.
 HMS Enterprise (1824) en servei fins 1830.
 HMS Enterprise (1848) venut el 1903.
 HMS Enterprise reanomenat HMS Circassian el 1862 .